

Cinema 
 Amici miei – film del 1975 diretto da Mario Monicelli
 Amici miei - Atto IIº – film del 1982 diretto da Mario Monicelli
 Amici miei - Atto IIIº – film del 1985 diretto da Nanni Loy
 Amici miei - Come tutto ebbe inizio – film del 2011 diretto da Neri Parenti

Letteratura 
 Amici miei – romanzo del 1976 scritto da Leo Benvenuti, Piero De Bernardi e Tullio Pinelli

Musica 
 Amici miei/Amo te, solo te – singolo di Nicola Di Bari del 1965
 Amici miei/Sarò forte – singolo di Gene Pitney del 1965
 Amici miei – album dei Ricchi e Poveri del 1971
 Amici miei – qdisc di Bruno Lauzi del 1981
 Amici miei – album di Gianni Morandi del 1987
 Amici miei – mixtape di Tedua, Izi, Bresh, Nader Shah, Vaz Tè, Sangue, Disme e Ill Rave del 2017

Televisione 
 Amici miei – programma televisivo in onda su Rai 5